Vornehm ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Vornehm (1893–1982), österreichischer Architekt und Steinmetzmeister
 Norbert Vornehm (* 1955), deutscher Politiker und Gewerkschafter

Siehe auch:
 Vornehme Hundsrute (Pilzart)